Билу может означать:

Топоним 
 Билу — национальный парк в Западной Австралии.
  — деревня в Иране (Курдистан, Бане).
  — деревня в Иране (Курдистан, Мериван).

Прочее 
 Билу — мифический великан, человек-животное в сказках древней Бирмы.
 Билу — еврейское молодёжное движение в России.